Diocese of Nnewi steht für:
 die anglikanische Diözese Nnewi
 das römisch-katholische Bistum Nnewi